Марти́н Ко́ан (, январь , ) — аргентинский писатель.

Биография 
Окончил факультет философии и литературы Буэнос-Айресского университета (1990), в 2001 получил там же степень доктора. Преподает теорию литературы в Буэнос-Айресском университете и университете Патагонии.

Произведения

Романы 
 La pérdida de Laura (1993)
 El informe (1997)
 Los cautivos (2000, исторический роман об Эстебане Эчеверриа, переизд. 2010)
 Dos veces junio (2002)
 Segundos afuera (2005)
 Museo de la Revolución (2006)
 Ciencias morales (2007, испанская премия Эрральде)
 La calle de las Putas (2008)
 Cuentas pendientes (2010)
 Bahía Blanca (2012)

Сборники рассказов 
 Muero contento (1994)
 Una pena extraordinaria (1998)

Эссе 
 Imágenes de vida, relatos de muerte. Eva Perón, cuerpo y política (1998, в соавторстве)
 Zona urbana. Ensayo de lectura sobre Walter Benjamin (2004)
 Narrar a San Martín (2005)

Признание 
Книги Коана переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, португальский языки. По его роману Моральные науки (2007) поставлен фильм Диего Лермана Невидимый глаз (2010, см.:  ).

Ссылки 
 Биография, фрагменты интервью
  Интервью с писателем, 2010

Писатели Аргентины
Авторы исторических романов
Писатели XXI века